Дъга може да се отнася за:
 Дъга, оптично и метеорологично явление
 Червена дъга
 Лунна дъга
 Дъга (строителство), или арка вид строителна конструкция и архитектурен елемент
 Дъга (списание), българско комиксово списание
 Дъга (филм), съветски филм на Марк Донской, 1944
 Дъга (математика), част от крива в математиката
 Електрическа дъга в електротехниката